Пливачке трке у дисциплини 50 метара слободним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2020. одржане су 30. јула (квалификације), 31. јула (полуфинала) и 1. августа (финале) у Олимпијском базену у Токју. Трка на 50 метара слободним стилом је по десети пут била део званичног олимпијског програма. 

Учестовала су 73 такмичара из 66 земаља, а само такмичење се одвијало у три дела који су чиниле квалификације, полуфинала и финале.

Титулу олимпијског победника освојио је Американац Кајлеб Дресел који је у финалу испливао и време новог олимпијског рекорда у овој дисциплини, од 21,07 секунди. Сребрна медаља је припала француском репрезентативцу Флорану Манодуу, док је бронзу освојио Бразилац Бруно Фратус.

Освајачи медаља

Рекорди 
Уочи почетка трка у овој дисциплини важили су следећи светски и олимпијски рекорди:

У финалној трци је испливан нови олимпијски рекорд у овој дисциплини.

Квалификационе норме 
Квалификациона олимпијска норма за учешће у овој дисциплини је била 22,01 секунди и сви пливачи који су у квалификационом периоду испливали трку у овом времену су се директно квалификовали. Свака појединачна земља је могла да пријави максимално два такмичара са испуњеном квалификационом нормом. Олимпијска Б норма или Олимпијско селекционо време је износило 22,67 секунди и преко њега је могао да се квалификује само по један пливач по држави. Један мањи део учесника је обезбедио свој наступ на ОИ преко специјалних позивница МОК-а и ФИНА-е.

Резултати квалификација 
Квалификационе трке на 50 метара слободним стилом су одржане у вечерњем делу програма 30. јула 2021. са почетком од 19:00 часова по локалном времену. У квалификацијама су наступила 73 пливача из 66 земаља. Пливало се у 10 квалификационих трка, а пласман у следећу рунду такмичења остварило је 16 пливача са најбољим временима квалификација.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане у суботу 31. јула, осмог дана пливачких такмичења, у јутарњем делу програма са почетком од 11:11 часова по локалном времену. Директан пласман у финале остварило је 8 пливаче са најбољих временима полуфинала.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-

Резултати финала 
Финална трка је пливане у недељу 1. августа, осмог дана пливачких такмичења, у јутарњем делу програма са почетком од 10:30 часова по локалном времену.

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2020.

Референце

Спољашње везе 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2020.